Władysław Schmidt (1840–1908) – księgarz, współwłaściciel Wydawnictwa Gubrynowicz i Schmidt
 Władysław Schmidt ps. „Szpak”, „Robert” (ur. 1878) – działacz niepodległościowy, 8 listopada 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Władysław Józef Tadeusz Schmidt (ur. 1880) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, 9 listopada 1933 odznaczony Medalem Niepodległości

Uwagi

Przypisy